Čokadinci su naselje u općini Čepin u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Šport 
 Nogometni klub Gibarac 95

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji